El nombre de Manolo o Manuel Martínez puede referirse a:

Manu Martínez (periodista principalmente en Canal Sur, Andalucía)
 Manuel Martínez (autor), empresario teatral del siglo XVIII en Madrid;
 Manuel Martínez Ancira, torero mexicano;
 Manuel Martínez Báez, médico patólogo mexicano, especialista en medicina tropical;
 Manuel Martínez Cosín, futbolista español de los años 50;
 Manuel Martínez Gutiérrez, actor y exatleta español especializado en el lanzamiento de peso;
 Manuel Martínez Íñiguez, futbolista mexicano;
 Manuel Martínez Lara, futbolista español;
 Manuel Martínez Núñez, político español;
 Manuel Martínez (cantante), cantante vocalista del grupo cordobés Medina Azahara.
 Manuel Martínez (artista plástico) , de la ciudad de Rosario (Argentina)